Релокализация — возвращение бизнес-процессов, ранее вынесенных в другие регионы.

Определение 
Согласно М. Мухуду (2008, 1993, 1989) экономическую релокализацию можно определить двумя способами :
 В строгом смысле, это возвращение производственных (сервисных) единиц, ранее вынесенных в страны с более низкими расходами на заработную плату, в их страны происхождения.
 В широком смысле, релокализация — это замедление делокализации (перенесения) экономической деятельности в страны с низкой зарплатой, или пересмотр ранее принятых решений о делокализации в секторах, чувствительных к конкуренции по затратам.

Волны релокализации 
М. Мухуд (2008) выделяет четыре волны релокализации:
 В конце 1970-х годов релокализацию осуществляли транснациональные корпорации из США, особенно в отрасли электроники и полупроводников.
 Фирмы из Германии делали это в 1980-х — 1990-х годах, исходя из факторов, обратных тем, которые вызвали делокализацию: сокращение удельных затрат благодаря автоматизации и роботизации сегментов производства и сборки, с одной стороны, и снижающиеся транспортные и трансакционные расходы в целом, с другой стороны.
 В середине 1990-х годов релокализация осуществлялась в рамках стратегии оптимизации жизненного цикла продукта в отраслях ИТ, телекоммуникаций и мобильной связи.
 Последняя волна началась в 2000-х годах в секторе услуг и обрабатывающей промышленности. Эти случаи остаются маргинальными по сравнению с масштабами делокализации (офшоринга).

Факторы релокализации 
Релокализация является возможным ответом на несколько факторов:
 проблемы качества конечного продукта; в сервисных подразделениях (например, колл-центрах), может появиться потребность в географической близости к клиенту.
 вопросы стоимости; экономический интерес к релокализации меняется в зависимости от изменения заработной платы в странах, в которые вынесена деятельность, затрат на транспорт, непосредственно связанных с ценами на энергоресурсы, изменений методов производства, в частности, уровня автоматизации, помощи государственных органов, которые принимают во внимание объём социальных расходов, уровня безработицы и др.
 рационализация производства крупными корпорациями, которые возвращаются на рынки своих стран происхождения.
Иногда выделяют также три фактора, влияющие на релокализацию:
 распространение технологических изменений с помощью новых технологических процессов (гибкие технологии) и инновации в продуктах;
 организационные инновации;
 неопределённость спроса.
Желание некоторых лидеров выстроить свои экономические модели на базе  или корпоративной социальной ответственности (или даже ISO 26000) может в ближайшие несколько лет стать новым фактором релокализации.

В контексте деглобализации 
Поскольку перспективы создания нового производственного сектора неясны, рыночная система стремится восстановить своё равновесие через новые формы ведения бизнеса. Это проявляется в деглобализации, превращении цепей поставок в ; большие экономики фокусируются на своих внутренних рынках, на смену аутсорсингу приходит «бэксорсинг»; экономическая деятельность возвращается обратно в страны и места происхождения. Известный слоган «Мысли глобально, действуй локально» переосмысливается как использование глобальной информации и знаний в локальных действиях.

См. также 
 Конкурентоспособность
 
 
 Аутсорсинг

Библиография 
 Mouhoud E.M., (2008) Mondialisation et délocalisation des entreprises, Repères, La Découverte (nouvelle édition) chapitre 3.
 Mouhoud E.M. (1993) Changement technique et division internationale du travail, Economica, Coll Approfondissement de la connaissance économique, Paris
 Mouhoud E.M. (1993) " Entreprise Relocation, North-South Economic Relations, and the dynamics of employment ", in The changing course of international Migration, OCDE, Paris, p. 165—174.
 Mouhoud E.M. (1989) " Les stratégies de relocalisation des firmes multinationales ", Revue d’Économie Politique, vol 99, no 1 janv.-fevr. p. 96-122
 Virginie Gallego, Henri Mahé de Boislandelle, Délocalisation et relocalisation en PME : opportunités et risques Economica, 2011, ISBN 978-2717860795

Ссылки 
 Dossier sur la relocalisation de l’agriculture.
 Ouvrage : Entre délocalisations et relocalisations : mobilité des entreprises et attractivité des territoires (2011).
 La fiction des " relocalisations " (en France) : dossier en trois parties (2/3, 3/3) Fakir (journal) 2011.

Занятость
Глобализация